DAM, Dam eller dam kan syfta på:

DAM
 DAM (musikgrupp) (kan utläsas "Da Arabic MCs") – en palestinsk hiphopgrupp från Jaffa.
 Direct Action Movement
 Digital Asset Management
 DAM – en missionsförening inom Svenska kyrkan, se Dövas Afrika Mission
 DAM – en demolåt från 1995 av musikgruppen System of a Down; se System of a Downs diskografi

Dam
 Dam – ett något högtidligt ord för kvinna av stånd
 Damidrott – kvinnors organiserade idrottande
 Damlag – ett lag bestående av damer
 Dam (valör) – en av de tretton valörerna i en vanlig standardkortlek.
 Dam (schack) – en av sex pjästyper i schack, vardagligt även kallad drottning.
 Damspel – ett strategiskt brädspel som spelas av två spelare
 Dam (kortspel) – även känt under bland annat namnet Svarta Maja, ett kortspel som går ut på att undvika att bli sittande med spader dam på hand.
 Dam, Amsterdam – ett torg i staden Amsterdam

Se även
 Damm
 Dame